Příjmení Richard nosí více různých osobností:

 Achille Richard (1794–1852) – francouzský botanik
 Claude Richard (1589–1664) – francouzský matematik
 Cliff Richard (* 1940) – anglický zpěvák
 Edmond Richard (1927–2018) – francouzský kameraman
 François-Marie-Benjamin Richard (1819–1908) – francouzský kněz, arcibiskup a kardinál
 Georges Richard – francouzský průkopník automobilismu, zakladatel firmy Georges Richard
 Henri Richard (1936–2020) – kanadský hokejista
 Jules Richard (1862–1956) – francouzský matematik, autor Richardova paradoxu
 Jules Richard (fotograf) (1848–1930) – francouzský průmyslník, fotograf a výrobce zařízení pro stereofotografii a vědecké nástroje
 Little Richard (1932–2020) – americký zpěvák
 Louis Claude Marie Richard (1754–1821) – francouzský botanik
 Maurice Richard (1921–2000) – kanadský hokejista
 Maurice Richard Trophy v NHL
 Pierre Richard (* 1934) – francouzský herec

Podobná příjmení 
 Richards (příjmení)

Externí odkazy